Saint François et des scènes de sa vie est le titre de plusieurs retables de style byzantin du Duecento italien :

 Ceux de Giunta Pisano :
 le Retable de saint François et six de ses miracles du Musée national San Matteo de Pise
 le Saint François et quatre de ses miracles, de la bibliothèque vaticane
 celui de Bonaventura Berlinghieri : le Saint François et six scènes de sa vie de l'église San Francesco de Pescia